Afronden, het verminderen van het aantal significante cijfers
 Afronding (sediment), een term uit de geologie